Појам Стража на Рајни може да се односи на:
 Стража на Рајни (песма),
 Стража на Рајни (филм),
 Операција Стража на Рајни,